echolalia w literaturze
 echolalia w psychiatrii